Een stripverhaal uit de Tom Poes-reeks
Een musical gebaseerd op het bovenstaande verhaal